Betws steht für:
 Betws (Anglesey), Ort auf Anglesey
 Betws (Carmarthenshire), Ort und Community im Carmarthenshire
 Betws Bledrws, Ort in Ceredigion
 Betws Garmon, Ort und Community in Gwynedd
 Betws Gwerfil Goch, Ort und Community in Denbighshire
 Betws Ifan, Ort in Ceredigion
 Betws yn Rhos, Ort und Community im Conwy County Borough
 Betws-y-Coed, Dorf und Community im Conwy County Borough

Siehe auch
 Bettws